Mercanton ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Mercanton (1910–1996), Schweizer Schriftsteller, Essayist und Hochschullehrer
 Jacques Mercanton (Kameramann) (1909–1999), französischer Kameramann
 Louis Mercanton (1879–1932), schweizerisch-französischer Schauspieler, Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Paul-Louis Mercanton (1876–1963), Schweizer Meteorologe, Glaziologe und Physiker
 Victoria Mercanton (1911–2007), französische Filmeditorin

Sonstiges:
 Mercanton Heights, Gebirge im Grahamland, Antarktika